Óscar López Arias puede referirse a:
 Óscar Andrés López Arias (n. 1971), motivador y político costarricense. Primer diputado ciego de toda Latinoamérica; o
 Óscar Rubén López Arias (n. 1977), actor peruano de teatro, cine y televisión.